Chambre à part peut désigner :

 Chambre à part (), film américain de Richard Thorpe sorti en 1965 ;
 Chambre à part, film français de Jacky Cukier sorti en 1989.